Shīrak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shīrīk, ort, Khorasan, 
 Chambarak (ort i Iran), Qazvin, 

Robotskapade Iranförgreningar